Molekulska formula -{C19H18ClN3O}- se može odnositi na:

 Ciprazepam
 Krezil violet